Bosznia-Hercegovina
Cvitović falu Jajca községben a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Cvitović falu Szluin községben, Károlyváros megyében